Аллику ():

 Аллику — деревня на севере Эстонии в волости Сауэ уезда Харьюмаа.
 Аллику — деревня в Эстонии в волости Алутагузе уезда Ида-Вирумаа.
 Аллику, Рауно (род. 1990) — эстонский футболист.